Fokkema is een achternaam en kan verwijzen naar:

 Jan Fokkema (1893-1966), Nederlands dominee en politicus
 Douwe Wessel Fokkema (1931-2011), Nederlands litatuurwetenschapper en sinoloog
 Jacob Fokkema (1948), Nederlands geofysicus en voormalig rector-magnificus aan de Technische Universiteit Delft

Nederlandse of Vlaamse achternaam